Джа́нни Рода́ри (, полное имя — Джова́нни Франче́ско Рода́ри, ; , Оменья, Пьемонт, Италия — , Рим, Италия) — итальянский детский писатель, сказочник и журналист марксистско-ленинских взглядов.

Юность 

Родился 23 октября 1920 года в городке Оменья (область Пьемонт в Северной Италии) и был первым ребёнком в семье Джузеппе Родари и Маддалены Ариокки. У него был младший брат Чезаре (1921—1982). Отец был булочником, мать — продавщицей в родительской лавке. Маддалена была второй женой Джузеппе; от предыдущего брака отца у Джанни был старший единокровный брат Марио (1908—1966). В Оменье Джанни проучился до четвёртого класса, но в 1929 году Джузеппе умер от бронхопневмонии, и Маддалена, продав семейный бизнес Марио, переехала с двумя сыновьями на свою родину в Гавирате. Болезненный и слабый с детства, мальчик увлекался музыкой, обучаясь игре на скрипке, и книгами, в числе которых были произведения Ницше, Шопенгауэра, Ленина и Троцкого.

В 1931 году Маддалена записала Джанни в католическую семинарию Святого Петра в провинции Милан, но спустя три года перевела его в местную магистратуру, которую он окончил в 1937 году. В период учёбы он брал уроки игры на скрипке и с парой друзей сформировал музыкальное трио, в составе которого выступал в тавернах; мать не поощряла это занятие. В 1938 году Джанни на некоторое время переехал в Сесто-Календе, где работал гувернёром в семье немецких евреев — беженцев из нацистской Германии. В 1939 году некоторое время посещал филологический факультет Католического университета Святого Сердца в Милане, но вскоре бросил его и пошёл работать учителем начальных классов сначала в Брузимпьяно, потом в Ранко и Безоццо. По собственным словам Родари, он, будучи учителем, зачастую совершал различные ошибки из-за своего юного возраста, однако его методы преподавания строились на том, чтобы дети, высказывая свои соображения, помогали ему эти ошибки исправить.

Во время Второй мировой войны Родари был освобождён от службы из-за плохого здоровья. Ещё студентом вступил в фашистскую организацию «Итальянская ликторская молодёжь». В 1941 году, работая учителем начальной школы, вступил в Национальную фашистскую партию, в рядах которой состоял до момента её ликвидации в июле 1943 года. После оккупации Италии Германией в конце 1943 года, смерти двух близких друзей и заключения брата Чезаре в немецкий концентрационный лагерь стал участвовать в Движении Сопротивления и в 1944 году вступил в Итальянскую коммунистическую партию.

Литературная деятельность 

В 1948 году Родари стал журналистом в коммунистической газете «Унита» и начал писать книги для детей. В 1950 году компартия назначила его редактором только что созданного в Риме еженедельного детского журнала «Il Pioniere». В 1951 году Родари опубликовал свой первый сборник — «Книжка весёлых стихов», а также своё известнейшее произведение «Приключения Чиполлино» (русский перевод Златы Потаповой под редакцией Самуила Маршака увидел свет в 1953 году). Это произведение получило особенно широкую популярность в СССР, где по нему были сняты мультфильм в 1961 году, а затем и фильм-сказка «Чиполлино» 1973 года, где Родари снялся в роли самого себя. В 1974 году в Киевском академическом театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко состоялась премьера балета "Чиполлино" на музыку Карэна Хачатуряна к одноименному мультфильму.

Также писал стихи, дошедшие до русского читателя в переводах Самуила Маршака (например, «Чем пахнут ремёсла?») и Якова Акима (например, «Джованнино-Потеряй»). Большое количество переводов книг на русский язык выполнено Ириной Константиновой.

В 1952 году писатель впервые посетил СССР, где затем бывал неоднократно. Родари говорил, что «каждая поездка в СССР заводила творческий механизм как часы, минимум на десять лет». Его путевые заметки легли в основу книги «Игры в СССР» (1984), выпущенной уже после смерти автора. По утверждению И. Константиновой, писатель выразил в ней своё разочарование в Советском Союзе. В 1957 году Родари сдал экзамен на звание профессионального журналиста. В 1966—1969 годах не публиковался, работал только над проектами с детьми. Существует заблуждение, что в буржуазной Италии книги писателя-коммуниста не пользовались известностью, что не совсем верно, так как та же переводчица Константинова писала, что «когда была там в 1960-е, 1980-е годы, её поразило обилие его книг в магазинах». Отдельные деятели итальянской католической церкви предлагали даже предать его книги публичному сожжению, но их инициатива не получила поддержки.
 
В 1970 году писатель получил премию Ханса Кристиана Андерсена.

Семья 

С 25 апреля 1953 года и до смерти Джанни Родари был женат на Марии Терезе Ферретти — секретаре парламентской группы Народного Демократического фронта. В 1957 году у них родилась дочь Паола. Паола иллюстрировала сказки отца, написала множество произведений и научных статей, родила троих детей.

Смерть 
10 апреля 1980 года Джанни Родари вернулся из путешествия в Советский Союз и был госпитализирован из-за образовавшегося тромбоза в ноге. 14 апреля он скончался в Риме на шестидесятом году жизни от осложнений после хирургической операции на вене ноги. Похоронен на римском кладбище Кампо Верано.

Избранная библиография 

 Сборник «Книжка весёлых стихов» (Il libro delle filastrocche, 1950)
 «Наставление пионеру» (Il manuale del Pionere, 1951)
 «Приключения Чиполлино» (Il Romanzo di Cipollino, 1951; выпущено в 1957 году под названием Le avventure di Cipollino)
 Сборник «Поезд стихов» (Il treno delle filastrocche, 1952)
 «Джельсомино в Стране лжецов» (Gelsomino nel paese dei bugiardi, 1959)
 Сборник «Стихи в небе и на земле» (Filastrocche in cielo e in terra, 1960)
 Сборник «Сказки по телефону» (Favole al telefono, 1960)
 «Джип в телевизоре» (Gip nel televisore, 1962)
 «Планета рождественских ёлок» (Il pianeta degli alberi di Natale, 1962)
 «Путешествие Голубой Стрелы» (La freccia azzurra, 1964)
 «Какие бывают ошибки» (Il libro degli errori, Torino, Einaudi, 1964)
 Сборник «Торт в небе» (La Torta in cielo, 1966)
 «Как путешествовал Джованнино по прозванию Бездельник» (I viaggi di Giovannino Perdigiorno, 1973)
 «Грамматика фантазии» (La Grammatica della fantasia, 1973)
 «Жил-был дважды барон Ламберто» (C’era due volte il barone Lamberto, 1978)
 «Бродяжки» (Piccoli vagabondi, 1981)

Рассказы

 «Бухгалтер и бора»
 «Во власти консервных банок»
 «Всё началось с крокодила»
 «Гвидоберто и этруски»
 «Дворец из мороженого»
 «Десять килограммов Луны»
 «Как Джованнино потрогал нос у короля»
 «Карлино, Карло, Карлино; или Как избавиться от вредных привычек у детей»
 «Карпиане и Пизанская башня»
 «Лифт к звёздам»
 «Маги на стадионе»
 «Мисс Вселенная с тёмно-зелёными глазами»
 «Принц-пломбир»
 «Робот, которому захотелось спать»
 «Сакала, пакала»
 «Сбежавший нос»
 «Сиренида»
 «Человек, который купил Стокгольм»
 «Человек, который хотел украсть Колизей»
 Цикл рассказов о близнецах Марко и Мирко

Издания на русском языке 

 
 
 Родари Д. Римские фантазии — М.: Правда, 1987. — 704 с.
 
 Родари Д. Сказки. Стихи — Л.: Лениздат, 1980. — 640 с.
 Родари Д. Игра в четыре угла. — М.: Детская литература, 1985. — 112 с.
 Родари Д. Новогодний подарок — Л.: Лениздат, 1985. — 543 с.
 Родари Д. Сказки по телефону — Петрозаводск: Карелия, 1984. — 224 с.
 Родари Д. Сказки. — Минск: Юнацтва, 1987. — 479 с.

Экранизации произведений

Мультипликация 

 «Мальчик из Неаполя» — мультипликационный фильм (1958)
 «Чиполлино» — мультипликационный фильм (1961)
 «Рассеянный Джованни» — мультипликационный фильм (1969)
 «Голубая стрела» — мультипликационный фильм (1985)
 «Путешествие „Голубой Стрелы“» — мультипликационный фильм (1996)
 «Смешарики» (32-я серия «Тайное общество») — отсылка к сказке «Бриф! Бруф! Браф!»

Игровое кино 

 «Торт в небе» — художественный фильм (1973)
 «Чиполлино» — художественный фильм (1973)
 «Волшебный голос Джельсомино» — художественный фильм (1977)
 «Lorenz im Land der Lügner» — художественный фильм, сочетание игрового и мультипликационного кино (Германия, 1997, реж. Юрген Брауэр). Вольная интерпретация сказки Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов»

Музыка 
  — опера «Торт в небе» Александра Фридлендера
 1974 — балет «Чиполлино» Карэна Хачатуряна, мировая премьера в Киевском государственном академическом театре оперы и балета имени Тараса Шевченко
 1977 — балет «Чиполлино» Карэна Хачатуряна, премьера в Большом театре

Память 
 Именем писателя назван астероид (2703) Родари, открытый в 1979 году.
 В честь писателя названа российская рок-группа «Джанни Родари», образованная в 2017 году журналистом Константином Сёминым.

Примечания

Литература 

 
Anna Roberti, Cipollino nel Paese dei Soviet. La fortuna di Gianni Rodari in URSS (e in Russia), Lindau, 2020, ISBN: 9788833534268.

Ссылки 

 Ника Дубровская «Восстание овощей» 90-летие со дня рождения Д. Родари
 ''Лоллий Замойский «Долгое прощание с Джанни Родари»
 Чиполлино в Стране Советов (книга Анны Роберти)

 
Редакторы Италии
Писатели Италии XX века
Сказочники XX века
Детские писатели Италии
Члены Итальянской коммунистической партии
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Похороненные на кладбище Кампо Верано
Участники итальянского движения Сопротивления
Выпускники Католического университета Святого Сердца